Central-Theater, Centraltheater oder Zentraltheater ist der Name folgender Theater oder Kinos:

 Central-Theater (Berlin)
 Central-Theater (Chemnitz)
 Central-Theater (Dresden)
 Central-Theater Esslingen
 Centraltheater in Leipzig, siehe Schauspiel Leipzig
 Centraltheater in Magdeburg (ab 1922); heute Opernhaus; siehe Theater Magdeburg
 Central-Theater (Thale)
 Zentraltheater (München)

Theatername